Орентал Джеймс «О. Джей» Си́мпсон (; ) — американский раннинбек и , первый игрок Национальной футбольной лиги, пробежавший с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон. Хотя после 1973 года ещё шесть игроков пробежали более 2000 выносных ярдов за сезон, он является единственным игроком, преодолевшим этот рубеж за 14 игр (в 1978 году длительность сезона НФЛ была увеличена до 16 игр). В 1985 году Симпсон был включён в Зал Славы профессионального американского футбола.

Актёр сыграл роль детектива Нортберга в знаменитой трилогии «Голый пистолет». Получил скандальную известность после того, как был обвинён в убийстве своей бывшей жены и случайного свидетеля преступления, который приехал к дому потерпевшей вернуть оставленные за ужином в ресторане очки её матери. Симпсон был оправдан судом присяжных.

Биография 
О. Джей Симпсон прославился тем, что, будучи игроком Национальной футбольной лиги, за один сезон пробежал с мячом более 2 тыс. ярдов. После окончания спортивной карьеры долгое время снимался в различной рекламе. В качестве спортивного комментатора появился на телевидении. Известен как актёр, на счету которого более десятка фильмов.

Обвинения в убийстве 

Однако известность О. Джею принесло громкое судебное дело о двойном убийстве. Бывшую звезду НФЛ подозревали в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника — молодого официанта Рональда Голдмана, 12 июня 1994 года.
В 1995 г. он был оправдан и избежал смертной казни. Избежать куда более сурового наказания ему помогли адвокаты, которых за уровень квалификации прозвали «сказочной упряжкой»: Роберт Кардашьян и .
Разбирательство было объявлено «процессом века» из-за народной огласки и скандала, связанного с известностью обвиняемого и натянутыми отношениями между чернокожим населением и полицией Лос-Анджелеса. В соответствии с американской системой правосудия, состоявшееся после этого гражданское судебное разбирательство нашло Симпсона виновным в смерти бывшей жены и Рона Голдмана. Суд обязал Симпсона выплатить штраф в размере 33,5 млн долларов.

Осенью 2006 года планировалась публикация книги О. Джея Симпсона Если бы я сделал это, в которой он выдвигает «гипотетическое» описание убийства Браун-Симпсон и Рональда Голдмана, если бы его делал он сам. Это вызвало активную публичную критику и выход книги был отменён. Поскольку по второму суду Симпсон был обязан выплатить семьям своих жертв большую сумму, он был объявлен банкротом, и потерял права на эту книгу. Она была выпущена в 2007 году под названием «Если бы я сделал это: Признания убийцы», к первоначальному тексту были добавлены комментарии семьи Голдмана (получившей права на книгу; семья Николь была против издания), Пабло Фенхвеса (литературного «призрака», создавшего первоначальную книгу, соседа Симпсона и свидетеля обвинения) и журналиста Доминика Данна.

4 октября 2008 года суд Лас-Вегаса признал виновным О. Джей Симпсона в вооружённом ограблении и похищении людей: 3 сентября 2007 года Симпсон вместе с приятелями ворвался в номер одной из гостиниц Лас-Вегаса к торговцу спортивными трофеями и, угрожая пистолетом, силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки. Подсудимому грозило пожизненное заключение. Прокурор требовала от судьи, рассматривавшего дело, приговорить Симпсона к 18 годам лишения свободы. Адвокат просил для своего подзащитного минимального наказания — шестилетнего тюремного заключения. 5 декабря 2008 года суд Лас-Вегаса приговорил О. Джея Симпсона к 33 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения в 2017 году.

Отбывал срок как заключённый под номером 102820 в тюрьме близ города Лавлок.

В 2013 году комиссия по УДО штата Невада удовлетворила частично ходатайство об условно-досрочном освобождении, в результате чего Симпсон мог быть помилован в 2017 году.

В дальнейшем, 20 июля 2017 года О. Джей Симпсон был помилован, что дало ему право выйти из тюрьмы уже 1 октября того же года.

Вышел на свободу 1 октября 2017 года.

В культуре 
Криминальный сюжет с Симпсоном упоминает в своём знаменитом интервью «Плейбою» американский писатель-фантаст Рэй Бредбери: "Когда О. Джей Симпсон удирал по трассе от полиции и вертолетов, в «Таймс» написали: «Это же прямо финал „Фаренгейта“!»…"

Делу Симпсона посвящён первый сезон телесериала «Американская история преступлений», роль Симпсона исполнил Кьюба Гудинг-младший. Также Симпсону посвящён документальный фильм «О. Джей: Сделано в Америке» (2016).

Фраза «Я не чёрный, я О. Джей» использована в песне «» рэпера Jay-Z с альбома 2017 года 4:44.

7 серия 9 сезона сериала «Гриффины» называется «О. Джей. Симпсон на свободе». Серия посвящена жизни О. Джея после скандального дела 1994 года. Премьера серии состоялась на канале FOX 15 марта 2009 года, но события, происходящие в серии датированы мартом 2007 года, до событий сентября того же года.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 O.J. Simpson Profile at USC Legends

Игроки в американский футбол США
Игроки «Сан-Франциско Форти Найнерс»
Игроки «Баффало Биллс»
Преступники Калифорнии
Лица, оправданные в убийстве
Лауреаты премии «Золотая малина»
Киноактёры США
Члены Зала славы профессионального американского футбола
Помилованные преступники
Домашнее насилие в США